Эдмунд Внук-Липинский (; 4 мая 1944, Сухей, Померания, Вартеланд, Третий рейх — 4 января 2015, Варшава, Польша) — польский социолог, политолог и писатель.

Биография

Молодые годы 
Эдмунд Внук-Липинский родился 4 мая 1944 года в  в Померании. В 1966 году окончил Варшавский университет со степенью в области социологии. В 1992 году получил звание профессора гуманитарных наук Варшавского университета.

Научная работа 
В 1991 году стал основателем Института политических исследований Польской академии наук и до 1993 года был его директором. С 1995 по 1996 год был главой Института общественных дел. Читал лекции в  в Вене, Университете Нотр-Дама, Национальном центре научных исследований Франции, университетах Канады, Норвегии, Болгарии и Германии. С 2006 по 2012 год был ректором университета «» в Варшаве, а потом главой кафедры социологии и почётным ректором. Был членом Международной социологической ассоциации и состоял в совете .

Политическая деятельность 
Был советником по социальной политике в движении «Солидарность» и от имени демократической оппозиции принимал участие в Круглом Столе. С 1989 по 1991 год возглавлял команду научных консультантов . С 2008 года состоял в Совете по вопросам образования и исследований при президенте Польши. В 2010 году был членом комитета в поддержку Бронислава Коморовского на досрочных президентских выборах.

Смерть и похороны 
Эдмунд Внук-Липинский скончался 4 января 2015 года после тяжёлой болезни в возрасте 70 лет в Варшаве. Прощание прошло 9 января в церкви Святой Анны, а похороны состоялись на .

Награды 
5 октября 2010 года президент Польши Бронислав Коморовский удостоил Эдмунда Внук-Липинского звания Командора Ордена Возрождения Польши «за выдающиеся достижения в научно-исследовательской, образовательной и социальной деятельности, за популяризацию науки в Польше и по всему миру».

Библиография 
Как писатель, Внук-Липинский специализировался на социологической фантастической литературе, описывающей отношения людей из разных социальных групп при правительстве тоталитарного государства. Наиболее известным его произведением является трилогия «Apostezjon», состоящая из книг «Wir pamięci» (1979), «» (1988) и «Mord założycielski» (1989). В 1989 году за свою книгу Полураспад («Rozpad połowiczny») Внук-Липинский получил премию имени Януша Зайделя. В 2000 году издательством «superNOWA» был выпущен однотомник из всех книг с текстом, первоначально вырезанным цензурой.

Избранные работы в области социологии 
 Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gdańsk 1972
 Metody badania czasu wolnego a socjologiczna interpretacja materiału empirycznego. Referat, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Gdańsk 1973
 Czas wolny. Współczesność i perspektywy, Instytut Wydawniczy , Warszawa 1975
 Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Instytut Książki i Czytelnictwa BN, Warszawa 1975
 Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979
 Budżet – struktura społeczna – polityka społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981
 Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1991
 Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany ustrojowej, PWN, Warszawa 1996
 Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, , Warszawa 2003
 Świat międzyepoki, Znak, Kraków 2004
 Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005

Примечания 

Выпускники Варшавского университета
Социологи Польши
Писатели-фантасты Польши
Академики Польской академии наук
Члены профсоюза «Солидарность»
Похороненные в Варшаве
Социологи по алфавиту
Лауреаты премии имени Януша Зайделя